Il Campionato europeo a squadre miste di badminton 2011 è stata la ventunesima edizione del torneo organizzato da Badminton Europe. Si è svolto ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, dal 15 al 20 febbraio 2011.

Fase a gruppi

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Badminton nel 2011
2011
Competizioni sportive ad Amsterdam